Такмичење у ходању на 50 километара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 21. августа на улицама Берлина.

Учествовали су представници из 23 земље са 45 ходача од којих је такмичење завршило 25.

Земље учеснице 
Учествовало је 47 атлетичарке из 25 земље.

Победници

Рекорди пре почетка првенства 
15. август 2009. .

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих ходача на 50 километара у сезони 2009. пре почетка првенства (24. августа 2009), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2009.

Квалификационе норме

Сатница

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке 50 км ходање за мушкарце
 Званични сајт Светског првенства 2009.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Ходање на 50 км на Светском првенству у атлетици на отвореном